Švýcarská hokejová liga – sezóna 2000/2001. Vítězem se stal tým ZSC Lions.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo 

 SCL Tigers – HC La Chaux-de-Fonds 4:1 na zápasy
 EHC Chur – HC Ambrì-Piotta 1:4 na zápasy

2. kolo 

 EHC Chur – HC La Chaux-de-Fonds 4:3 na zápasy

HC La Chaux-de-Fonds sestoupil do NLB.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2000
Lední hokej v roce 2001